Коренберг — фамилия.
 Коренберг, Владимир Борисович (1924—2012) — специалист в области спортивной биомеханики, спортивной метрологии, спортивной гимнастики, спортивной кинезиологии, педагогики.
 Коренберг, Годель Шабеевич (более известен как Григорий Александрович Корин; 1926—2010) — русский поэт и переводчик.
 Коренберг, Елена Григорьевна (более известна под фамилией Макарова; род. 1951) — русский прозаик, скульптор, педагог-искусствотерапевт, куратор международных выставок.
 Коренберг, Ефрем Борисович (1918—1992) — советский радиоинженер, брат В. Б. Коренберга.
Коренберг, Эдуард Исаевич (род. 1936) — советский и российский эпидемиолог, доктор биологических наук.